В парному розряді жіночого тенісного турніру Clarins Open 1989, що проходив у рамках Туру WTA 1989, Сандра Чеккіні і Патрісія Тарабіні виграли титул, у фіналі перемігши пару Наталі Ерреман і Катрін Суїр 6–1, 6–1.

Сіяні пари 

 Рейчел Макквіллан /  Наталі Тозья (півфінал)
 Сандра Чеккіні /  Патрісія Тарабіні (чемпіонки)

 Наталі Ерреман /  Катрін Суїр (фінал)
 Сабрина Голеш /  Тіна Шоєр-Ларсен (1-ше коло)

Основна сітка

Посилання 

Clarins Open